

Cinema 
 Out of Sight – film del 1966 diretto da Lennie Weinrib 
 Out of Sight – film del 1998 diretto da Steven Soderbergh

Musica 
 Out of Sight – album di James Brown del 1964
 Out of Sight – singolo di James Brown del 1964
 Out of Sight – singolo degli Hooverphonic del 2000, dall'album The Magnificent Tree
 Out of Sight – singolo dei The Bloody Beetroots featuring Paul McCartney & Youth del 2013

Altro 
 Out of Sight – romanzo di Elmore Leonard del 1996, pubblicato in Italia anche con il titolo Fuori dal gioco
 Out of Sight (serie televisiva) – serie televisiva britannica del 1996-1998